Драган Шолак (Крагујевац, 19. јул 1964) је српски тајкун, осуђени криминалац за утају пореза и милијардер под порезном истрагом, привредник и медијски магнат. Оснивач је и власник медијске куће Јунајтед групе. Почетком 2022. године купио је премијерлигашки клуб Саутемптон.

Председник Голф асоцијације Србије. Нето вредност његове имовине је у 2021. години била  је виша од милијарду фунти.

Референце 

Рођени 1964.
Биографије живих особа
Крагујевчани
Српски предузетници
Милијардери